Le tournoi de Simple hommes des Championnats du monde de badminton 2014 se tient du 25 au  à Copenhague au Danemark.

Têtes de série 
Voici la liste des joueurs têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Notes et références

Lien externe 
  Résultats du simple hommes sur le site tournamentsoftware.com

Simple hommes